Amerikai Egyesült Államok
Brownsville (Alabama)
Brownsville (Dél-Dakota)
Brownsville (Delaware)
Brownsville (Florida)
Brownsville (Escambia megye, Florida)
Brownsville (Georgia)
Brownsville (kísértetváros, Illinois)
Brownsville (White megye, Illinois)
Brownsville (Indiana)
Brownsville (Calaveras megye, Kalifornia)
Brownsville (Yuba megye, Kalifornia)
Brownsville, Samoa (Kalifornia) egykori neve
Brownsville, Tecopa (Kalifornia) egykori neve
Brownsville (Kentucky)
Brownsville-Bawcomville (Louisiana)
Brownsville (Maryland)
Brownsville (Minnesota)
Brownsville (Mississippi)
Brownsville (New York)
Brownsville (Brooklyn, New York)
Brownsville (Nyugat-Virginia)
Brownsville (Ohio)
Brownsville (Oregon)
Brownsville (Pennsylvania)
Brownsville (Tennessee)
Brownsville (Texas), a legnagyobb amerikai város ezen a néven
Brownsville (Vermont)
Brownsville (Washington)
Brownsville (Wisconsin)